Grenville kan syfta på:

 Grenville – en engelsk adelsätt

Geografi

Grenada 

 Grenville (parishhuvudort), Saint Andrew,

Kanada 

 Grenville (kommun), Québec, Laurentides, 

Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar